Тетраэдр:

 Тетраэдр — простейший многогранник, гранями которого являются четыре треугольника.
 Тетраэдр — стальная конструкция в виде тетраэдра с длиной ребра 60 м в городе Ботроп.
 Тетраэдр Рёло — тело, являющееся пересечением четырёх одинаковых шаров, центры которых расположены в вершинах правильного тетраэдра.